Forró Mix é o segundo álbum de estúdio do girl group Banana Split, lançado em 1994.

Macarena
O CD Banana Split em Macarena, foi lançada em 1995.

Faixas

Single de Só Pra me Namorar (É ruim...hein?)

Só pra me Namorar (É ruim...hein?) é o segundo single pelo grupo brasileiro Banana Split, lançado em 1994.

Álbuns lançados pela PolyGram
Álbuns de 1994
Álbuns da Banana Split